Джей-ліга 2004 — 12-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 3-й раз здобула Йокогама Ф. Марінос.

Турнірна таблиця

Символічна збірна 
Символічна збірна чемпіонату:
 Дої Йоїті
 Танака Маркус Туліо
 Dutra
 Наказава Юдзі
 Огасавара Міцуо
 Хасебе Макото
 Оку Дайсуке
 Ендо Ясухіто
 Емерсон
 Маркес
 Огуро Масасі

Примітки

Джерела 
 RSSSF 

2004 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу